Саррі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 55 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Саррі на сайті французького Національного інституту географії
 Саррі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саррі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саррі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саррі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара